Mimas puede referirse a lo siguiente:

 Mimas, un gigante de la mitología griega.
 Mimas (bébrice), un bébrice a quien mató Cástor durante la expedición de los argonautas.
 Mimas (centauro), un centauro.
 Mimas (hijo de Éolo), un hijo de Eolo, rey de la Eólida, y padre de Hípotes.
 Mimas (hijo de Ámico), un soldado troyano, hijo de Ámico y Téano, nacido la misma noche que Paris. Fue compañero de Eneas y mató a Mecencio.
 Mimas (satélite), un satélite de Saturno.